Poretschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Poretschkin (* 1949), Jurist und Ministerialbeamter
 Theodor Poretschkin (1913–2006), Brigadegeneral